En Pologne, Straszów peut désigner :

 Straszów, village de la voïvodie de Łódź.
 Straszów, village de la voïvodie de Lubusz.
 Straszów, village de la voïvodie de Sainte-Croix.